Liste – non exhaustive – d'œuvres musicales intitulées Symphonie en ut :
symphonie en ut (dite aussi Grande Symphonie en ut), composée en 1830 par Franz Schubert ;
symphonie en ut (dite aussi Symphonie en ut majeur), composée en 1855 par Georges Bizet ;
symphonie en ut (dite aussi Symphonie en ut majeur), composée en 1896 par Paul Dukas ;
symphonie en ut, composée en 1939-1940 par Igor Stravinsky.